Konrad Leuschner ist der Name folgender Personen:

* Konrad Leuschner (Politiker, 1901) (1901–??), deutscher Politiker (NSDAP) 
 Konrad Leuschner (Politiker, 1909) (1909–1985), deutscher Politiker (LDP), MdL Thüringen